Burela kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Burrel, distriktshuvudort, Dibër prefektur, Rrethi i Matit,

Spanien 

 Burela de Cabo, ort, Galicien, Provincia de Lugo, 
 Burela (kommun i Spanien), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar